Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1974 listet alle Personen, die im Jahr 1974 zum Mitglied berufen wurden. Insgesamt gab es 57 neu gewählte Mitglieder.

Neugewählte Mitglieder

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)